Marquard Media Polska – spółka wydawnicza w Warszawie (Polska)
 Marquard Media – spółka wydawnicza w Zug (Szwajcaria)